Les suines (Suina) forment un sous-ordre de mammifères cétartiodactyles possédant quatre doigts aux pattes. Leur corps est en forme de tonneau et ils possèdent un groin mobile à l'extrémité de leur museau. Ils regroupent les familles actuelles des porcins (Suidae) et des pécaris (Tayassuidae).

Classification 
Selon certaines classifications, le taxon Suina regroupe d'autres espèces et familles éteintes, mais les paléontologues préfèrent aujourd'hui les inclure dans le clade supérieur des suoïdes (Suoidea) et définissent Suina comme le taxon le moins inclusif contenant Sus scrofa et Tayassu tajacu.

Listes des familles 
Ce taxon n'est pas reconnu par MSW et ITIS qui placent leurs familles directement sous Artiodactyla.
Selon le NCBI :
 famille Suidae - les porcins, sangliers et apparentés.
 famille Tayassuidae - les pécaris.

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
  (non valide)
 

Artiodactyla